Albert Crahay (1903-1991), militaire belge ;
Anne Crahay (1973-), autrice et illustratrice belge ;
Christian Crahay, acteur et metteur en scène belge ;
 Jules-François Crahay (1917-1988), couturier belge ;
 Nestor Crahay (1860-1931), ingénieur belge.
Patronyme belge